Prva hrvatska rukometna liga je bila liga drugog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2010/11., te treća sezona 1. HRL kao drugog ranga. Ligu je tvorilo 14 momčadi, a prvak - Kaštela Adriachem i doprvak - Spačva Vinkovci su se plasirali u Premijer ligu.

Ljestvica

Poveznice 
 Premijer liga 2010./11.
 2. HRL 2010./11.
 3. HRL 2010./11.
 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2010./11.
 Prva hrvatska rukometna liga

Izvori 
 
 hrs.hr
 
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - sezona 2010./11. , pristupljeno 26. svibnja 2016. 
 Hrvatski športski almanah 2011/2012  

2010-11
m-1